Tofta kan syfta på:

 -tofta – ett ortnamnsefterled
 11308 Tofta – en asteroid i huvudbältet

Geografi
Sundhammar och Tofta - en småort i Kungälvs kommun
Tofta, Varbergs kommun – en tätort i Varbergs kommun
Tofta, Halmstads kommun - en småort i Halmstads kommun
Tofta, Göteborg – ett primärområde i Göteborgs kommun
Tofta, Lidköping – en ort i Gösslunda socken, Lidköpings kommun
Tofta herrgård – en herrgård i Kungälvs kommun
Tofta, Adelsö – en herrgård i Ekerö kommun
Tofta naturreservat – ett naturreservat i Kungälvs kommun

Gotland
 Tofta socken, Gotland – en socken i Gotlands södra härad
 Tofta landskommun, Gotland – en tidigare kommun i Gotlands län 1862–1952
 Tofta församling, Visby stift – en tidigare församling i Visby stift –2006
 Tofta kyrka, Gotland – en kyrkobyggnad på Gotland
Tofta kyrkby
 Tofta, Gotlands kommun – en tätort i Gotlands kommun
namnet på småorten Ansvare och Tofta före 2010
Tofta strand en ort och tidigare småort i Gotland kommun nu en del av tätorten Tofta
 Tofta distrikt, Gotland – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län

Skåne
 Tofta socken, Skåne – en socken i Rönnebergs härad
 Tofta landskommun, Skåne – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1862–1952
 Tofta församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift –2005
 Tofta kyrka, Skåne – en kyrkobyggnad i Landskrona kommun
 Tofta distrikt, Skåne – ett distrikt i Landskrona kommun och Skåne län

Småland
 Tofta socken, Småland – en socken i Kinnevalds härad –1785

Se även
Toftaholm
Tofta strand
Tofta skjutfält
Tolfta